Música gótica hace referencia a varios artículos:

Edad media
 Música de la Edad Media durante el periodo gótico (siglos XIII al XV). Este era, hasta finales del , el único contexto en el que se utilizaba la expresión.

Subcultura
Estilos musicales en la subcultura gótica:
 Rock gótico
 Deathrock
 Dark wave
 Gothic Metal